Jméno a příjmení Jan Žáček má více nositelů:

 Jan Žáček (konstruktér) – český konstruktér vozů v mladoboleslavské automobilce
Jan Žáček (kytarista) – český jazzový kytarista
 Jan Žáček (ministr) (1849–1934) – moravský politik staročeské strany, předlitavský ministr
 Jan Žáček (spisovatel) (1932–2008) – český spisovatel